Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1955 werd op 19 en 20 februari op de ijsbaan in het Dinamostadion te Moskou, Sovjet-Unie  gehouden.

Titelverdediger was Boris Sjilkov, die in het Maruyama in Sapporo wereldkampioen was geworden. Sigvard Ericsson won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1955
Langebaanschaatsen in 1955
Schaatsen in de Sovjet-Unie
Sportevenement in Moskou
Schaatsen